Мондонві́ль-Сен-Жан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на південний захід від Парижа, 55 км на північ від Орлеана, 28 км на схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Мондонвіль-Сен-Жан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мондонвіль-Сен-Жан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар